Go West puede referirse a:
Go West, young man, lema de la conquista del Oeste, popularizado por Horace Greeley.
Go West (canción), tema musical del grupo Village People, versionado también por Pet Shop Boys.
Go West (película), película bosnia de 2005.
Go West (banda), una banda británica de pop de los años 80.